Бундесліга 2022—2023 () — 60-й сезон першої німецької Бундесліги. Чемпіонат стартував 5 серпня 2022 року, а фінішує 27 травня 2023 року.

Розклад матчів було оголошено 17 червня 2022 року.

Зимова пауза в турнірі через чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі тривала з листопада 2022 року по січень 2023 року, останній тур відбувся 11–13 листопада 2022 року, а перший матч після перерви – 20 січня 2023 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – Гості

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Бундесліга на soccerway 

2023
Німеччина
Німеччина
2022 у німецькому спорті
2023 у німецькому спорті